Łobaczówka — rzeka w Rosji, prawy dopływ Nejwy.
 Łobaczówka — wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Lebiedziewo.
 Łobaczówka — wieś (dawniej miasteczko) na Ukrainie na terenie rejonu horochowskiego w obwodzie wołyńskim.